macOS (prej Mac OS X 1999-2012 in OS X 2013-2016) je serija operacijskih sistemov podjetja Apple Inc., razvitih za računalnike Macintosh. Prednameščen je že na vseh Applovih računalnikih, možno pa ga je kupiti tudi posebej in ga uporabljati samo na prej omenjenih računalnikih.

Različice

Viri

Zunanje povezave 
 Uradna domača stran

Mac OS
Programska oprema leta 1999